Ел Бурладеро има више значења:

 Ел Бурладеро (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бурладеро (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику